Brudzewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Brudzewo, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Brudzewo, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Brudzewo, un village dans la voïvodie de Poméranie.